Il doppio del torneo di tennis Richard Luton Properties Canberra International 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrici Marta Domachowska e Roberta Vinci che hanno battuto in finale Claire Curran e Līga Dekmeijere 7-65, 6-3.

Teste di serie 

 Eléni Daniilídou /  Anabel Medina Garrigues (quarti di finale)
 Emmanuelle Gagliardi /  Tathiana Garbin (semifinali)

 Marta Domachowska /  Roberta Vinci (campionesse)
 Claire Curran /  Līga Dekmeijere (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Canberra International 2006